Daimler-Motoren-Gesellschaft – dawne niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne istniejące w latach 1890–1926
 Daimler-Benz – dawny koncern motoryzacyjny istniejący w latach 1926–1998
 DaimlerChrysler – dawny koncern motoryzacyjny istniejący w latach 1998–2007
 Daimler – dawna nazwa koncernu Mercedes-Benz Group w latach 2007–2022
 Daimler Motor Company – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Gottlieb Daimler – niemiecki konstruktor i przemysłowiec